WMFR peut faire référence à :
Wikimédia France, une association loi de 1901 de promotion des projets Wikimedia ;
WMFR, une station de radio américaine.